Intonation oder Tonfall steht für:

 Intonation (Musik), verschiedene Vorgänge und Tätigkeiten
 Intonation (Tasteninstrumente), das genaue Abstimmen von Klangfarbe und Lautstärke 
 Intonation (Sprachwissenschaft), der Tonhöhenverlauf innerhalb eines Satzes oder Sprechaktes

Siehe auch:
 Just Intonation (reine Stimmung)
 Inchoatio (auch Intonatio beim Psalmensingen)